Vihtasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Vihtasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,37, long 29,16),  (2 ha)
2. Vihtasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,11, long 29,18),  (8 ha)
3. Vihtasaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski),  (11 ha)
4. Vihtasaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä),  (1 ha)
5. Vihtasaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax),  (2 ha)
6. Vihtasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,25, long 29,33),  (2 ha)
7. Vihtasaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,31, long 29,72),  (1 ha)
8. Vihtasaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,40, long 30,57),  (1 ha)
9. Vihtasaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,58, long 29,13),  (4 ha)
10. Vihtasaari (ö i Mellersta Finland, Keuruu),  (2 ha)
11. Vihtasaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,96, long 29,24),  (14 ha)
12. Vihtasaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,93, long 29,61),  (1 ha)
13. Vihtasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio),  (8 ha)
14. Vihtasaari (ö i Kannonkoski),  (68 ha)
15. Vihtasaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,34, long 27,54),  (50 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar